Marco Semprônio Tuditano (cônsul em 240 a.C.), cônsul em .
 Marco Semprônio Tuditano, um dos oficiais de Cipião Africano durante o Cerco de Nova Cartago (210 ou )
 Marco Semprônio Tuditano (cônsul em 185 a.C.), cônsul em .

Desambiguações de antropônimos